Indonesië
 Sayung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Sayung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java